И́горь Па́влович Медве́дев (род. 1 ноября 1935, Денисовка, Свердловская область) — советский и российский , специалист по истории Византии, западноевропейскому средневековью и русско-византийским отношениям. Член-корреспондент РАН с 30 мая 1997 года по Отделению истории (всеобщая история, включая этнологию), академик с 28 октября 2016 года, лауреат Государственной премии РФ (1996) за монографию «Культура Византии IV—XV веков» в трёх томах.

Биография 
В 1963 году окончил исторический факультет Уральского государственного университета, где учился у профессора М. Я. Сюзюмова, основателя уральской школы византинистики.

В 1963—1966 годах — аспирант ЛОИИ АН СССР (научный руководитель Е. Ч. Скржинская). С 1966 года работает в ЛОИИ (Санкт-Петербургский институт истории РАН).

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию «Мистра. (Поздневизантийский феодальный город)», в 1978 году — докторскую диссертацию «Византийский гуманизм XIV—XV вв.».

С 1988 года — председатель Петербургской (Ленинградской) византийской группы. Заместитель ответственного редактора «Византийского временника».

С 1997 года — член-корреспондент РАН, с 2016 года — академик РАН.

Основные работы 
Автор более 200 научных публикаций, в том числе:
 
 
 
 
 
 Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге. СПб., 1995, 1999 (редактор).

Награды 
Лауреат Государственной премии РФ (1996), премии имени С. Ф. Ольденбурга в области гуманитарных наук (2002) и Макариевской премии (2005).

Примечания

Литература 
 
 Spicilegium Byzantino-Rossicum: сборник статей к 80-летию члена-корреспондента РАН И. П. Медведева. СПб., 2015.

Ссылки 
 Статья в энциклопедии «Всемирная история»
 
  Страница на сайте СПбИИ РАН (архивная копия)
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Публикации в «Византийском временнике»

Медиевисты СССР
Медиевисты России
Византинисты
Действительные члены РАН
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Члены Императорского православного палестинского общества